U 97 bezeichnet:
 SM U 97, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 97 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg

U97